Moro peut faire référence à :

Patronyme 

 Aldo Moro (1916-1978), juriste et homme politique italien assassiné par les Brigades Rouges ;
 Antonio Moro (1520- vers 1577), peintre néerlandais ;
 César Moro (1903-1956), de son vrai nom Alfredo Quíspez Asín, poète et peintre surréaliste péruvien ;
 Cristoforo Moro (1390-1471),  de Venise de 1462 à 1471 ;
 Ernst Moro (1874-1951), médecin et pédiatre autrichien ;
 Fabio Moro (1975-), footballeur italien ;
 Fabrizio Moro (1975-), chanteur d'italien ;
 Luigino Moro (1956-), coureur cycliste italien ;
 Marie Rose Moro (1961-), psychiatre d'enfants et d'adolescents, psychanalyste, Docteur en médecine et en sciences humaines ;
 Pablo Moro (1978-), chanteur espagnol ;
 Pierre Moro (1947-), réalisateur français de films pornographiques ;
 Sérgio Moro (1972-), juge brésilien ;
 Simone Moro (1967-), alpiniste italien ;
 Stefano Moro (1997-), coureur cycliste italien ;
 Moro, famille patricienne de la République de Venise.

Cinéma 
 Moro, personnage du film d'animation japonais Princesse Mononoke, réalisé par Hayao Miyazaki.

Toponyme 

 Moro, village dans l'Arkansas, aux États-Unis ;
 Moro, ville de l'Oregon, aux États-Unis ;
 Moro, ville du Maine, aux États-Unis ;
 Moro, ville du Pakistan ;
 Venta del Moro, municipalité de la province de Valence en Espagne ;
 Moro, zone de gouvernement local au Nigeria ;
 Moro, district de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Zoologie 
 Le Moro-sphinx (Macroglossum stellatarum), papillon de la famille des Sphingidae.

Linguistique 
 Le moro, langue heiban du Soudan.

Médecine 
 Le réflexe de Moro, dit réflexe de défense, est l'un des réflexes archaïques.

Sport 
 Le Moro United, club de football tanzanien basé à Morogoro.

Voir aussi 
 .

Patronyme hispanique
Patronyme italien
Homonymie de localités aux États-Unis